«São Bento» puede referirse a:

en Brasil

Municipios 
 São Bento, municipio en Maranhão.
 São Bento, municipio en Paraíba.
 São Bento Abade, municipio en Minas Gerais.
 São Bento do Norte, municipio en Rio Grande do Norte.
 São Bento do Sapucaí, municipio en São Paulo. 
 São Bento do Sul, municipio en Santa Catarina.
 São Bento do Tocantins, municipio en Tocantins.
 São Bento do Trairi, municipio en Rio Grande do Norte.
 São Bento do Una, municipio en Pernambuco.
 Pinhal de São Bento, municipio en Paraná.
 Serra de São Bento, municipio en Rio Grande do Norte.

Barrios 
 São Bento (Belo Horizonte)
 São Bento (Fortaleza)

Clubes 
 Esporte Clube São Bento, de Sorocaba
 São Bento Esporte Clube, de Itapecerica

Edificios 
 Estação metroviária São Bento (cidade de São Paulo)

en Portugal

Freguesias 
 São Bento - freguesia en el municipio de Angra do Heroísmo.
 São Bento - freguesia en el municipio de Porto de Mós.
 São Bento de Ana Loura - freguesia en el municipio de Estremoz.
 São Bento do Ameixial - freguesia en el municipio de Estremoz.
 São Bento do Cortiço - freguesia en el municipio de Estremoz.
 São Bento do Mato - freguesia en el municipio de Évora.
 Vila Nova de São Bento - freguesia en el municipio de Serpa.

Edificios 
 Estação de São Bento - de Oporto.